Tabor (militar), unitats militars franceses al Marroc, equivalent a un batalló
 Tabor (Dakota del Sud)
 Tabor (Iowa)
 Tabor City, població a l'estat de Carolina del Nord (Estats Units)
 Tàbor, municipi de la República Txeca
 Mont Tabor, turó de Galilea a l'extrem nord-est de la plana d'Esdreló